Braille-írás
 Louis Braille (1809–1852) francia pedagógus, a róla elnevezett Braille-írás feltalálója
 9969 Braille, kisbolygó